Amour mortel est le quinzième tome de la série de bande dessinée Les Légendaires. Cet album, dessiné par Patrick Sobral, est sorti le .

Résumé 
Gryf rentre soudainement d'un voyage de Jaguarys avec deux personnes : sa fiancée, Akitten, et Kelma-Thu. Ils expliquent aux Légendaires que leur grande prêtresse Sheibah veut faire disparaître la race humaine d'Alysia. Akitten est présente car elle a un pouvoir de pisteuse qui leur permet de retrouver la trace de Sheibah, et de son fils, Razorcat.

Ils se mettent en route et bientôt Shimy et Amy ont des soupçons sur l'identité d'Akitten. Grâce aux auras de ses broches, Shimy découvre la véritable identité d'Akitten : c'est Shun-Day et Amy, son ennemie, veut absolument la tuer. En voyage, lorsque Razzia dévie le coup mortel d'Amy, elle l'accuse de ne pas tenir sa promesse.

Pendant ce temps, Sheibah et son fils ont été accueillis par la tribu des Ouistitas (mi-hommes, mi-ouistitis), dont le chef est malade.

Après cette attaque et un brusque coup de vent, ils se font tous disperser. D'un côté se retrouve Jadina, Razzia et Kelma-Thu qui font marche ensemble et de l'autre Shimy et Ténébris qui s'attaquent à Gryf et Shun-Day (Akitten) pour leur révéler leurs secrets. Alors qu'elles semblent gagner le combat, elles se font toutes deux piquer par des flèchettes qui ont le pouvoir d'endormir la cible. Ce sont les Ouistitas qui ont cru bien faire, puisque Sheibah leur a dit que les êtres humains étaient mauvais.

Au même moment, un peu plus loin, Jadina et Razzia écoutent le récit que leur fait Kelma-Thu sur la relation entre Gryf et Shun-Day, lorsqu'ils découvrent Shimy et Ténébris inanimées. Razzia découvre par terre des touffes de poils de Gryf et les cinq amis suivent la piste.

Dans le village des Ouistitas, Gryf et Shun-Day se retrouvent seuls face à Sheibah et Skroa. Ils n'osent pas s'attaquer et font la comédie car ils se savent surveillés. Les deux amis apprennent que c'est Skroa qui a indiqué à Sheibah où se trouvent les quatre parties de la clé divine.

Chez les Ouistitas, se déroule une fête pour les invités et Jadina, Shimy, Razzia, Ténébris et Kelma-Thu en profitent pour entrer discrètement.

Le roi Kokakolaqui était malade est guéri et va y assister. Quand Sheibah voit dans le bâton que tient le roi se trouve une autre partie de la clé divine, son sourire s'illumine.
  
Quant au cinq autres, ils cherchent les différentes parties de la clé chez Sheibah. Hélas, ils ne trouvent rien et supposent que Sheibah doit les porter en permanence sur elle.

Shimy regarde à la fenêtre et voit que Gryf, Shun-Day et Skroa sont en bas. Quand Amy entend ça, elle se déchaîne et essaye de tuer par tous les moyens Skroa. Elle y parvint et transforme Razzia en elle-même (Amylada). Puis, Amylada veut tuer Shun-Day, la fille de Skroa. Gryf s'y oppose et active son Katseye.

Notes et références

Notes 

Album des Légendaires
Album de bande dessinée sorti en 2012